Kontrollschild ist die offizielle Schweizer Bezeichnung der an Motorfahrzeugen angebrachten Kennzeichen (im Volksmund werden sie meist Autonummer genannt).

 zu Kontrollschildern im Allgemeinen siehe Kraftfahrzeugkennzeichen
 zur Situation in der Schweiz siehe Kontrollschild (Schweiz)
 zur Situation in Liechtenstein siehe Kontrollschild (Liechtenstein)